Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2008/2009 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2006/07 и 2007/08) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. В полной версии официального рейтинга количество снукеристов 96. Ниже представлен так называемый «Топ-32» — список лучших игроков по итогам двух сезонов.

Топ-32

Ссылки 
 Рейтинг  
 Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2008 год в снукере
2009 год в снукере